Bărăganu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bărăganu (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Bărăganu (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița